Сільвія Шербеску (рум. Silvia Șerbescu, уроджена Келару, рум. Chelaru; (27 січня 1903, Бухарест, Румунія — 22 квітня 1965, Бухарест, Румунія) — румунська піаністка та музичний педагог.
 Лілія Шербеску (нар 1934) — румунська піаністка.